Франк Ма́уэр (; 12 апреля 1988, Хайдельберг, ФРГ) — немецкий хоккеист. Амплуа — нападающий. Игрок клуба «Ред Булл (Мюнхен)» и сборной Германии по хоккею.

Карьера 
Мауэр начал свою профессиональную карьеру в молодёжном клубе Адлер Мангейм в 2003 году. Во время выступления в молодёжной лиге с 2003 по 2006 год, Фрэнк был одним из самых результативных игроков. В сезоне 2005/06 стал лучшим бомбардиром лиги набрав 78 очков. В течение трёх сезонов он становился чемпионом в составе своего клуба в молодёжной лиге. В 2008 году перешёл в профессиональный клуб второй немецкой лиги Heilbronner Falken. Мауэр сразу начал показывать достойные результаты и стал одним из лидеров команды. Хоккеист начал входить в сферу интересов нескольких клубов высшей немецкой лиги (DEL). В итоге Адлер Мангейм подписал с ним контракт на несколько лет. 26 Феврале 2008 года Мауэр впервые играл за взрослую команду Адлер Мангейм, против Гризли Адамс Вольфсбург, которую и победили со счетом 6:2.

В составе национальной сборной Германии участник чемпионата мира 2011. В составе молодёжной сборной Германии участник чемпионатов мира 2008. В составе юниорской сборной Германии участник чемпионатов мира 2006.

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Хайльброннер Фалькен»
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки ХК «Ред Булл» Мюнхен
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года